Джелал Доган (, 1918 или 1920—1979), впоследствии сменивший фамилию на Атик () — турецкий борец, чемпион мира, Европы и олимпийских игр.

Джелал Доган родился в 1918 или 1920 году в деревне Гюрдан района Богазлыян ила Йозгат. В 1938 году на чемпионате Турции по борьбе на его ловкость и скорость обратил внимание президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, и посоветовал сменить фамилию на «Атик», что и было сделано.

Как и многие другие турецкие борцы, Джелал Атик выступал на турнирах как по греко-римской, так и по вольной борьбе, но наибольших успехов он добился именно в вольной борьбе, став в 1946 и 1949 годах чемпионом Европы, в 1948 году — олимпийским чемпионом, а в 1951 году — чемпионом мира.

Завершив спортивную карьеру, Джелал Атик стал тренером национальной сборной Турции, и пробыл на этой должности с 1955 по 1979 годы. Также он проводил семинары для спортсменов из разных стран под эгидой Международной федерации объединённых стилей борьбы.

В честь Джелала Атика названы дворцы спорта в Измире и Йозгате.

Ссылки 
 
 

Борцы Турции
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Олимпийские чемпионы от Турции
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы лёгкого веса